Полиграфи́ческая у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Полиграфическая улица — улица в Энгельсе.
 Полиграфическая улица — улица в Ярославле.
 Полиграфическая улица — улица в Липецке.

Украина 
 Полиграфическая улица — улица в Харькове.

Белоруссия 
 Полиграфическая улица — улица в Минске.